Claudia Brassard – ex cestista canadese
 Derick Brassard – hockeista su ghiaccio canadese
 Fernando Brassard – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Jean-Luc Brassard – ex sciatore freestyle canadese